David Hummel kan syfta på:

* David Hummel  (1838–1879), svensk geolog 
 David Hummel (1893–1984), svensk läkare och forskningsresande
 David Hummel (född 1955), amerikansk skådespelare
 David Hummel (född 1978), tysk jurist